Па́вел Константи́нович Ку́зин (17 мая 1958, курорт Кука, Читинская область) — советский и российский барабанщик, участник групп «Закат солнца вручную», «Постскриптум», «Браво», «Mess Age», «Бригада С», «Неприкасаемые».

Биография 
Родился 17 мая 1958 года на курорте Кука , Читинская область.

Первой группой, в которой Кузин начинал играть как барабанщик, была «Закат солнца вручную». Вокалистом группы был Гарик Сукачёв, при этом Кузин был её негласным лидером. Параллельно игре в рок-группе работал слесарем.

Позже на базе «Заката солнца» возникает группа «Постскриптум», в которой Кузин знакомится с Евгением Хавтаном и Кареном Саркисовым. Затем после распада группы принимает предложение Хавтана стать барабанщиком его новой группы, названной «Браво».

Евгений Хавтан:

«Постскриптум» был дремучей группой, состоявшей из тушинских хиппарей, исполнявших какую-то заумную музыку, в которой я ничего не понимал. Вокалистом в «Постскриптуме» был Игорь Сукачёв, а вместе с ним пилили хард-рок какие-то волосатые братья по оружию. Единственным, кто понравился мне в «Постскриптуме», был барабанщик Паша Кузин, который уже тогда стучал на ударных достаточно резво и технично.

В конце 80-х Гарик Сукачёв приглашает Павла Кузина в «Бригаду С». После ухода из Бригады С в 1991 году попадает в англоязычную группу «Mess Age», куда вошли также экс-гитарист «Бригады С» Артём Павленко и вокалист (создатель группы) Роберт Ленц, исполнявший англоязычный рок. К 1995 году группа прекращает существование. Кузин возвращается в Браво. В 1999 году выпустил альбом ремиксов на песни Агузаровой «Браво, Жанна».

Дискография 
 1999 — «Браво, Жанна. Классические песни группы „Браво“»
 2014 — «Мой Высоцкий». Трибьют Владимиру Высоцкому в исполнении Гарика Сукачева. В записи приняли участие Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр, Павел Кузин и другие.
 2022 — Гравитация

Примечания

Ссылки 
 Страничка группы «Mess Age»
 http://christopher-d.livejournal.com/100309.html
 Страница Павла Кузина на сайте группы «Браво»
 Страница Павла Кузина на сайте группы «Неприкасаемые»
 Интернет-Ассоциация Бравоманов

Ударники СССР
Ударники России
Музыканты группы «Бригада С»
Музыканты группы «Неприкасаемые»
Браво
Исполнители рок-н-ролла